Andrea Lombardini – carabiniere italiano
 Andrea Lombardini – jazzista italiano